E552 – nome alternativo del metasilicato di calcio
 E552 – strada europea 
 E.552 – locomotiva elettrica italiana